Квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2015 стал первым раундом отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2015.

52 команд были поделены на 13 групп по 4 команды, в которых команды сыграли между собой по одному матчу, одна из команд в каждой группе принимала у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, прошли в элитный раунд. Греция автоматически попала в финальную часть на правах хозяина, Испания автоматически прошла в элитный раунд как команда с наивысшим коэффициентом рейтинга. Жеребьевка квалификационного раунда прошла 28 ноября 2013 в Ньоне, Швейцария. Матчи шли в сентябре-ноябре 2014 года.

Жеребьевка 
52 команды, участвующие в квалификационном раунде, были поделены на 2 корзины соответственно рейтингу юношеских сборных до 19 лет. До жеребьевки УЕФА подтвердил, что по политическим причинам, Армения и Азербайджан не будут принимать матчи своих групп, если они попадут в одну группу из-за конфликта на территории Нагорного Карабаха, так же как и Грузия и Россия из-за конфликта на территории Южной Осетии.

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)